Karl Imfeld ist der Name folgender Personen:

*Karl Imfeld (Maler) (1902–1988), Schweizer Maler und Zeichner
 Karl Imfeld (Pfarrer) (1931–2020), Schweizer Pfarrer, Volkskundler und Schriftsteller
 Karl Imfeld (Bildhauer) (* 1953), Schweizer Bildhauer